Сяожень (поняття конфуціанства) — маленька, нікчемна людина. Протиставляється цзюньцзи ().

Із послабленням аристократичної стратифікації в епоху Східна Чжоу та підняттям класу "лицарів-школярів" ши 士 поняття сяожень у певній мірі втратило значення "простолюдець" та отримало коннотацію "людини, позбавленої освіти". Відрізненням між цзюньцзи та сяожень, згідно конфуціанської концепції, була наявність чи відсутність вміння поводитися чинно (знати ритуал-лі 禮/礼).

Джерела 
 Кондратенко Д. Співвідношення особистого та суспільного в конфуціянській етиці. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2007. Вип. 40. С. 576–587

Конфуціанство
Культура Китаю
Культура Кореї
Культура Японії